Geyer bezeichnet:

 Geyer, eine Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen 
 Geyer (Ohio), einen Ort im US-Bundesstaat Ohio
 Geyer (Familienname), einen deutschen Familiennamen; zu Namensträgern siehe dort
 (4380) Geyer, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Geyer-Werke, ältestes Unternehmen Deutschlands für filmtechnische Dienstleistungen
 Geyer (Gemeinde Pernitz), Ortsteil der Marktgemeinde Pernitz, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Geyr, Geier, Gaier, Gayer
 Geyerscher Teich
 8. SS-Kavallerie-Division „Florian Geyer“
 Haus Dr. Geyer
 Geyer von Edelbach, ein niederösterreichisches Adelsgeschlecht 
 Geyer von Geyersegg, ein steirisches Kleinadeligengeschlecht
 Geyer von Geyersperg, auch Geyer von Osterburg genannt, ein österreichisches Adelsgeschlecht 
 Geyer von Giebelstadt, ein fränkisches Adelsgeschlecht